Tobias Stephan (né le  à Zurich, Suisse) est un joueur suisse de hockey sur glace professionnel évoluant avec le Lausanne Hockey club.

Carrière 
Il a été choisi en  au total par les Stars de Dallas lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2002. Jusqu'en 2006, Tobias Stephan évolue en LNA avec les Kloten Flyers. Lors de la saison 2005-2006, il s'est imposé en tant que gardien numéro 1 des Flyers, ce qui l'a incité à aller tenter sa chance outre-Atlantique.

Il participe ainsi au camp de préparation 2006 des Stars de Dallas. Après cet essai, il profite du départ de  Johan Hedberg, qui le concurrence au poste de gardien numéro 2 en compagnie de Mike Smith, derrière Marty Turco. Smith, quant à lui, prolonge son contrat avec les Stars et Tobias Stephan est envoyé en LAH, avec les Iowa Stars. Il partage le poste de gardien de but avec Steve Silverthorn. Le , il fait ses débuts en LNH avec Dallas. Il signe la même année une prolongation de contrat de 2 ans en faveur des Stars.

Après le départ de Mike Smith, il devient en 2008-2009 le deuxième gardien des Stars de Dallas. En , il signe un contrat de 3 ans avec le Genève-Servette HC, avec une clause de retour en LNH. En il est engagé pour la saison 2014-2015 avec le EV Zug.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse aux championnats du monde junior en 2001, 2002 et 2003, et aux championnats du monde 2003.

Palmarès et distinctions 
 du Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2001.
 Meilleur gardien des championnats du monde junior 2001.
 Rookie LNA de l'année 2001.
 Meilleur gardien du championnat de Suisse 2009-2010  avec le Genève-Servette HC.
 Vainqueur de la Coupe Spengler en  avec le Genève-Servette HC.
 du Championnat du monde de hockey sur glace 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002||HC Coire||LNA||23||6||13||4||||76||3,32|| ||0||2||14|| || ||840|| || || ||0||0
|-
|2002-2003||Kloten Flyers||LNA||44||23||17||2||||123||2,77||88,9||2||10||5|| || ||292||20||4,11|| ||0||0
|-
|2003-2004||Kloten Flyers||LNA||26||14||11||1||||60||2,33|| ||5||4||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Kloten Flyers||LNA||44||19||20||5||||121||2,82|| ||4||0||5|| || ||302||11||2,19|| ||0||0
|-
|2005-2006||Kloten Flyers||LNA||42||15||19||7||||118||2,79|| ||5||4||11||5||6||183||34||2,98|| ||0||0
|-
|2006-2007||Stars de l'Iowa||LAH||27||10||15||0||||67||2,88||90,0||1||4||2||0||0||52||3||3,46||83,3||0||0
|-
|2007-2008||Stars de l'Iowa||LAH||60||27||25||2||||147||2,65||91,0||6||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Stars de Dallas||LNH||1||0||0||0||61||2||1,97||95,0||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Stars de Dallas||LNH||10||1||3||1||438||27||3,70||87,0||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Sound Tigers de Bridgeport||LAH||5||4||0||1||313||10||1,91||91,7||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Genève-Servette HC||LNA||49||29||11||3||||111||2,23|| ||2||6||20||11||9||||62||3,11|| ||0||4
|-
|2010-2011||Genève-Servette HC||LNA||50||22||19||3||||123||2,43||90,1||3||10||6||2||3||409||24||3,52||84,0||0||0
|-
|2011-2012||Genève-Servette HC||LNA||50||17||20||1||||112||2,20||92,8||6||4||9||4||1||577||25||2,59||90,8||1||0
|-
|2012-2013||Genève-Servette HC||LNA||50||25||20||2||||132||2,67||92,2||5||14||7||3||3||447||20||2,69||92,0||0||2
|-
|2013-2014||Genève-Servette HC||LNA||47||21||15||5||||119||2,50||91,9||3||58||12||6||5||712||25||2,11||93,5||2||0
|-
|2014-2015||EV Zoug||LNA||50||26||13||2||||116||2,32||94,4||6||6||6||2||3||315||17||3,24||91,9||1||0
|-
|2015-2016||EV Zoug||LNA||49||26||15||3||||128||2,54||91,5||6||6||4||0||3||258||15||3,48||88,6||0||0
|-
|2016-2017||EV Zoug||LNA||47||29||12||3||||103||2,18||92,9||7||8||16||10||6||989||45||2,73||92,3||0||0
|-
|2017-2018||EV Zoug||LNA||47|| || || |||| ||2,29||92,7|| || ||5|| || || || ||3,31||90,6|| ||
|-
|2018-2019||EV Zoug||LNA||36||18 ||11 ||3 |||| ||2,22||92,5|| || ||14|| || || || ||2,03||91,8|| ||
|-
|2019-2020||Lausanne HC||LNA||40||19 ||10 ||4 |||| ||2,15||92,4|| || ||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| Lausanne HC ||LNA||29||14 ||9 ||2 |||| ||2,27||92,8||4 || ||5||2||3|||| ||2,45||92,2||0 ||
|-
| 2021-2022|| Lausanne HC ||LNA ||  || 

|2001|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||6|| || || ||360||16||2,67||92,7||0||0|| Médaille d'argent
|-
|2002|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||6||3||3||0||358||20||3,35||89,8|| ||2||
|-
|2002|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||8|| || || ||440||20||2,72||89,4|| ||0||
|-
|2003|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||4||2||2||0||240||14||3,50||86,1|| ||0||
|-
|2010||||Championnat du monde||2||1||1||0||120||6||3,00||89,5||0||2||
|-
|2011|| Suisse||Championnat du monde||4||3||1||0||241||7||1,74||93,7||1|| ||
|-
|2012|| Suisse||Championnat du monde||3||1||2||0||177||9||3,06||87,0||0||0||
|-
|2013||Genève-Servette HC||Coupe Spengler||2|| || || || || ||2,50||93,6|| || ||Vainqueur
|-
|2015||EV Zoug||Ligue des champions||6|| || || ||358|| ||2,35||92,6||0||12||Phase de groupe
|-
|2015||EV Zoug||Coupe de Suisse||1|| || || || || ||3,03|| || || ||Huitième de finale
|-
|2016||EV Zoug||Ligue des champions||4|| || || ||210|| ||4,29||88,2||0||0||Phase de groupe
|-
|2016||EV Zoug||Coupe de Suisse||2|| || || || || ||3,35|| || || ||Huitième de finale
|-
|2017||EV Zoug||Ligue des champions||5|| || || ||298|| ||2,01||92,9||0||0||
|-
|2017||EV Zoug||Coupe de Suisse||3|| || || || || ||1,34|| || || ||Demi-finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur du HC Coire
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Lausanne HC